Авраам Григорьевич Лундин (25 декабря 1929, Ленинград — 12 октября 1994, Санкт-Петербург) — советский и российский , сабеист.

Биография 
В 1951 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета.

Кандидат исторических наук (1958), доктор исторических наук (1969).

С 1958 года — научный сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР.

В 1970-е годы занимался вопросами происхождения раннесемитских письменностей (синайское письмо, протоханаанейское письмо).

В 1980-е годы принимал активное участие в работе Советско-Йеменской комплексной экспедиции (СоЙКЭ).

Научное наследие 
Автор более 200 работ по истории и культуре Южной Аравии в древности, а также истории семитских письменностей.

Труды 
 Южная Аравия в VI в. / отв. ред. Н. В. Пигулевская — М.—Л.: Наука, 1961.
 Государство мукаррибов Саба': (Сабейский эпонимат) / отв. ред. Н. В. Пигулевская. — М.: Наука, 1971.
 Краткая история Шлеена. — Аден, 1977 (в соавторстве с Г. М. Бауэром; на арабском языке).
 Происхождение угаритского алфавита // Мероэ. — М., 1989.
 Дешифровка протосинайского письма. — М.: Наука, 1991.

Примечания

Литература 
 К 60-летию Авраама Григорьевича Лундина // Вестник древней истории. 1990, № 1.
 Основные труды доктора исторических наук А. Г. Лундина. [Сост. С. Д. Милибанд] // Народы Азии и Африки. 1990, № 2.
 Французов С. А. Авраам Григорьевич Лундин (1929—1994). — В кн.: Петербургское востоковедение. Вып. 6. — СПб., 1994.
 Родионов М. А. А. Г. Лундин (1929—1994) // Вестник древней истории. 1995, № 3.
 Милибанд С. Д. Востоковеды России: биобиблиографический словарь. — Т. I. — М.: Восточная литература. 2008, с. 829—830.

Сотрудники ИВР РАН
Востоковеды СССР
Востоковеды России
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Доктора исторических наук